Мультиформная глиобластóма () — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52 % первичных опухолей мозга и до 20 % всех внутричерепных опухолей. Несмотря на то что глиобластома является наиболее частой первичной опухолью мозга, на 100 000 жителей Европы и Северной Америки регистрируется всего 2—3 случая заболевания. Термин «глиобластома» подразумевает два варианта этой болезни: гигантоклеточная глиобластома и глиосаркома.

Причины 
По неизвестным причинам глиобластома встречается чаще у мужчин. Большинство случаев глиобластомы носят спорадический характер, без генетической предрасположенности. Не установлена связь между глиобластомой и курением, потреблением консервированного мяса или воздействием электромагнитного поля. Возможно, фактором риска является потребление алкоголя. Заболеваемость глиобластомой связана с вирусами SV40, ВГЧ-6 и цитомегаловирусом. Есть небольшая зависимость глиобластомы от ионизирующего излучения. Анализ 2006 года связывает эту опухоль головного мозга с воздействием свинца на рабочем месте. Замечена связь случаев опухоли мозга и малярии. Предполагается, что малярийный комар, переносчик малярии, может передавать вирус или другой агент, который может увеличить риск глиобластомы.

Лечение 

При лечении может применяться химиотерапия, лучевая терапия и хирургическое лечение. Если опухоль нельзя удалить или удаляется менее 90 % её объёма, то такое лечение является паллиативным, нерадикальным, так как опухоль с большей вероятностью продолжит свой рост. Медиана выживаемости для пациентов, в отношении которых применялась лучевая и химиотерапия с темозоломидом, составляет 15 месяцев. Медиана выживаемости без лечения составляет 3 месяца, в то же время довольно часто пациенты проживают 1—2 года. Хотя серьёзных исследований эффективности хирургического лечения при данном заболевании не проводилось, хирургия остаётся стандартным методом лечения.

Доклинические испытания 
Кетогенная метаболическая терапия в сочетании с лучевой, химиотерапией и гипербарической оксигенацией позволяет увеличить оксидативный стресс в клетках опухоли, одновременно ограничивая доступ к глюкозе и глютамину.

Животные модели 
По данным одного исследования, в мышиной модели глиобластомы, вызванной точечной делецией в гене p53, накопление мутантных белков p53 отмечается сначала в субвентрикулярной зоне, откуда и начинается распространение клеток прогениторно-подобного фенотипа, дающих начало опухоли.

Генетические нарушения при глиобластоме 
Наиболее частые генетические нарушения при первичных глиобластомах — это: утрата гетерозиготности (LOH) 10q (69%), затем амплификация EGFR (34%), мутация TP53 (31%), гомозиготная делеция  (31%) и мутации PTEN (24%). Во вторичных глиобластомах часты мутации TP53 и LOH 10q (65% и 63%), в то время как другие генетические нарушения редки.

См. также 
 Глиома
 Опухоль головного мозга

Примечания 

Опухоли нервной системы
Нейроонкология